Daniel Vasserot (1659-1733), industriel français
Ferdinand Vasserot (1881-1963), coureur cycliste français
Louis Vasserot (1771-1840), général français